Aline Coutrot (1927-1987), politologue française
Anne-Marie Coutrot (1923-2011), journaliste française
Jacques Coutrot (1898-1965), escrimeur français
Jean Coutrot (1895-1941), ingénieur français
Thomas Coutrot (né en 1956), économiste français